Рене де Фруле де Тессе (; , Ле-Ман — ) — граф, маршал Франции.

Происходил из древней и знатной фамилии. В раннем возрасте поступил на военную службу.

Во время похода 1690 года против Савойи командовал частью армии Катина.

В 1693 году вынудил герцога Савойского снять осаду города Пиньероль. Позже командовал французскими войсками в Северной Италии во время частых отлучек Катина.

В ходе войны за испанское наследство, за отличие проявленное в сражении при Луцаре получил звание маршала. С 1704 по 1706 год участвовал в военных действиях в Испании, командуя союзными франко-испанскими войсками. В 1704 году действовал под Гибралтаром но не имел успеха и был вынужден в 1705 году снять осаду. Однако в октябре того же года смог снять осаду Бадахоса, осажденного португальцами. В 1706 году вместе с французским генералом Легатом предпринял осаду Барселоны, ревностно защищавшей права эрцгерцога Карла на испанский престол. Во время осады он овладел фортом Монт-Жун, но с прибытием английского флота вынужден был отступить с потерей своего лагеря и большей части припасов.

В 1708 году Тессе под начальством Виллара прикрывал область Дофине от герцога Савойского. Позже помогал генералу Марсельи переформировать папские войска.

После заключения мира, живя в высшем кругу французского общества, занимался науками. Мало помалу этот род жизни показался ему пустым и ничтожным и в 1722 году он сложил с себя все чины и почести и удалился в обитель Камальдульских иноков. Король отправил его с важной миссией к Мадридскому двору, Тессе повиновался, но по окончании миссии, поспешил обратно в монастырь, где и умер, оставив славу ловкого царедворца, опытного дипломата и храброго воина.

Литература 
 
 Военный энциклопедический лексикон (в 14 томах). Второе исправленное издание под общим руководством М. И. Богдановича. СПб, 1852—1858. Том 12.
 

Маршалы Франции
Генералы галер Франции
Участники Голландской войны
Участники войны Аугсбургской лиги
Участники войны за испанское наследство